Паломохино — село в Мурашинском районе Кировской области России. Входит в состав Мурашинского сельского поселения, центр упразднённого Паломохинского сельского поселения.
Является одним из старейших поселений на территории Мурашинского района.

География 
Село находится у впадении реки Денисовки в реку Шубрюг.

 Уличная сеть
ул. Кирова, ул. Коммуны, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Солнечная, ул. Школьная.
 Географическое положение
Расстояние до районного центра — Мураши — 40 км, областного центра — Кирова — 105 км.

История 
История села Паломохино связана с заселением всего Вятского края. В прошлом существовало небольшое село, получившее название от реки Шубрюг. Было в нём несколько домов и церковь. Согласно записям, найденных в церковных книгах, датой его основания считается 1870 год. Рядом с селом располагалась деревня Паломохинская. Дату её образования относят к 1664 году.

В XVIII веке количество деревень близ села доходило до 40.

До 1917 года, деревня входила в состав Лузянской волости Никольского уезда Вологодской губернии и образовывали Паломохинское общество. Река Шубрюг была границей между Вологодской и Вятскими губерниями. В обществе всеми делами управлял писарь или староста.

В 1961 году два населённых пункта (они к тому времени почти исчезли) на сходе горожан решено было объединить. Новое село назвали Паломохино. 

1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО образовано Паломохинское сельское поселение.

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 года № 141-ЗО поселение было упразднено, все населённые пункты включены в состав Мурашинского сельского поселения, в том числе и село Паломохино.

Население 

74

Известные жители 
Николай Дорофеевич Корякин, полный кавалер ордена Славы, родился 16 июля 1922 года в крестьянской семье в деревне Мало-Паломохинская Орловского уезда Вятской губернии (в настоящее время село Паломохино Мурашинского района Кировской области) и скончался в родном селении 22 сентября 1972 года в возрасте 50 лет.

Примечания

Ссылки 
 Мурашинское сельское поселение 
 Карта Паломохино
 Паломохино  на Викимапии

Населённые пункты Мурашинского района